Эльза Билльгрен (; род. 1 февраля 1986 года, Гётеборг) — шведская телеведущая и . Была ведущей различных развлекательных программ на телеканалах , SVT и TV4, а также на Шведском радио. Также известна как блогер и писательница.

Карьера 

Родилась 1 февраля 1986 года в Гётеборге. Отец — скульптор и писатель , мать — художница  (урождённая Оберг).

Сразу после окончания школы начала работать на телеканале  репортёром и телеведущей. С 2006 по 2009 годы вела на этом канале развлекательные шоу Uppladdat и Cocobäng.

В 2009 году перешла с ZVT на Шведское общественное телевидение: вела программу Mega на SVT Barnkanalen и программуRec на SVT1. В 2010 году стала ведущей передачи об антиквариате  на канале TV4 Plus (ныне — канал ).

Вела веб-трансляцию Melodifestivalen 2011 на официальном сайте канала SVT, а также программу Melodfestivalen 2011: Eftersnack на самом канале. В том же 2011 году стала ведущей радио-шоу Hallå i P3 на  и комедийного шоу  на SVT.

20 июля 2012 года приняла участие в качестве гостя в радиопрограмме . В том же году участвовала в программе  на SVT., а также в программе  на TV4.

Также Эльза Билльгрен известна как блогер — она ведёт собственный  на сайте шведской версии журнала Elle. В 2013 году вышла её книга Elsa Billgrens Vintage, а в ноябре 2013 года — её роман для подростков «Man kan vinka till varandra från balkongerna».

Примечания

Ссылки 
 

Телеведущие Швеции
Блогеры Швеции
Википедия:Биографии современников
Радиоведущие Швеции